Бутке́вич (, , ) — фамилия белорусского происхождения.

Носители 
 Буткевич, Адольф Вениаминович (1914—1983) — советский учёный в области геодезии и картографии.
 Буткевич, Александр Яковлевич (1900—1966) — советский партийный и государственный деятель.
 Буткевич, Анна Алексеевна (1823—1882) — русская журналистка, переводчица и писательница.
 Буткевич, Владимир Степанович (1872—1942) — русский физиолог растений, микробиолог, ботаник.
 Буткевич, Георгий Владимирович (1903—1974) — советский учёный-энергетик.
 Буткевич, Дмитрий Олегович (род. 1963) — российский искусствовед, куратор, арт-критик, эксперт, журналист и радиоведущий.
 Буткевич, Леонид Владимирович (1918—1985) — Герой Советского Союза.
 Буткевич, Любовь Алексеевна (род. 1924) — русская писательница и журналистка.
 Буткевич, Михаил Николаевич (1855—после 1930) — член Государственного совета Российской империи, юрист, помещик, действительный статский советник.
 
 Буткевич, Паул Паулович (род. 1940) — советский и латвийский актёр.
 Буткевич, Сигизмунд Эмильевич (1872—1935) — российско-польский виолончелист и педагог.
 Буткевич, Софья Михайловна (урождённая Аничкова; нач. 1830-х — после 1880) — русская писательница.
 Буткевич, Тимофей Иванович (1854—1925) — русский православный священник, богослов.

Топонимы 
 Буткевич — посёлок, относится к Краснолучскому городскому совету Луганской области Украины.

См. также 
 Будкевич
 Буткявичюс

Примечания